Айбек Серикболович Нугымаров — Мастер спорта международного класса по «Қазақ күресі», Самбист, Директор колледжа транспорта города Семей,

Биография 
Родился 3 июля 1987 года в селе Кундызды Абайского района Восточно-Казахстанской области.

Окончил Семипалатинский политехнический колледж по специальности «Юрист», Семипалатинский государственный педагогический институт по специальности «Физическая культура», Казахский гуманитарно — юридический инновационный университет по специальности «Юрист», магистратуру Евразийского национального университета, обладатель звания магистра юриспруденции

 Свой трудовой путь начал 2010 году тренером-преподавателем «ВКО Специализированная ДЮШС № 1 Олимпийского резерва по г. Семей», с 2013 по 2019 годы работал старшим инструктором — методистом в КГУ «ВКО Школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта Управления физической культуры и спорта ВКО».

 Награжден орденом «Құрмет» /2017/, медалями «Қажымұқан Мұнайтпасов», «Ұлы дала батыры», «Абай», «Шығыс қолбасшысы» /2016/, «Бүкіләлемдік қазақ күресіне үлес қосқаны үшін» /2013/, обладатель республиканских номинаций «Жомарт жүрек» и «Алтын тұғыр».

Заслуженный мастер спорта РК по казакша курес. Четырехкратный чемпион Азии, с 2014 по 2018 годы серебряный призер международного турнира «Алем Барысы», двукратный победитель турнира «Қазақстан Барысы» (2013, 2019), трехкратный бронзовый призер, трехкратный обладатель «Кубка мира», многократный победитель чемпионата РК, победитель международного турнира «Евразия Барысы».

31 января 2019 года назначен директором КГКП «Колледж транспорта» города Семей ВКО. Он из рода Найман подрода Каракерей

Примечания

Ссылки 
 Определились победители Международного турнира по казак куреси 
 Спортсмены из Абайского района стали обладателями Кубка мира
 Стал «Абсолютным чемпионом»
 Самбо. Кубок Кабанбай батыра

Самбисты Казахстана
Выпускники вузов Казахстана